El título de Futbolista del año en Kazajistán (Қазақстанның ең үздік футболшысы) es un premio al mejor futbolista del año en la liga de Kazajistán. El premio es determinado por periodistas, entrenadores, especialistas, veteranos y capitanes de los equipos de la primera división del país. Generalmente hay dos votaciones, la primera que es otorgada por al Federación de fútbol de Kazajistán (1992-2005) y la segunda por el periódico GOAL (desde 1999).

Palmarés 

Kazajistán
Fútbol en Kazajistán